Miss Supranational 2009, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de Plock, en Pologne, le . 

La cérémonie a été diffusée en direct sur TV4. Elle a été animé par Patricia Kazadi et Krzysztof Ibisz.

36 pays et territoires ont participé à l'élection. La Pologne et la ville de Plock organisent le concours pour la première fois. 

La gagnante est l'Ukrainienne Oksana Moria, Miss Supranational Ukraine, devenant ainsi la première ukrainienne et la première européenne de l'histoire à remporter le titre de Miss Supranational.

Résultats

Reines de beauté des continents

Candidates 

36 candidates ont concouru pour le titre de Miss Supranational 2009 :

Déroulement de la cérémonie

Finale 
L'élection a été diffusée en direct de l'amphithéâtre de Plock, en Pologne  le . Elle a été animée par Patricia Kazadi et Krzysztof Ibisz.

L'ouverture de la cérémonie commence par l'arrivée sur scène des candidates habillées de leur costume national. Par la suite, les deux animateurs annonce les 15 quart-de-finalistes. Ensuite, vient l'attribution des prix spéciaux aux candidates.

Les candidates nommées comme reines de beauté des continents par le comité Miss Supranational : la taïwanaise Liu Xiao’ou, représentante de l'Asie, la brésilienne Karine Osorio, représentante des Amériques et la slovaque Linda Mošatová, représentante de l'Europe.

À la fin, l'Angleterre se place en , Honduras en , la Pologne en , la Biélorussie en  et l'Ukraine remporte sa première couronne grâce à sa représentante, Oksana Moria.

Prix distribués 
Miss Élégance:  – Josephine Bergsler Heldbrandt
Miss Photogénique (Miss Photogenic):  – Oksana Moria
Miss Internet :  – Chung Thục Quyên
Miss Amitié (Miss Friendship):  – Kendra Wilkinson
Miss Personnalité (Miss Personality):  – Kendra Wilkinson
Miss Talent:  – Borana Kalerni
Meilleur costume national (Best National Costume):  – Chung Thục Quyên
Miss Top Model:  – Natalia Koroleva
Meilleur corps (Best Body)
 Gagnante:  – Amanda Lillian Ball
 :  - Marina Lepesha
 :  – Oksana Moria

Musique 
Performances musicales
Sophie Ellis-Bextor - Me and My Imagination et Murder on the Dancefloor
Lidia Kopania - The Winner Takes It All
Halina Młynkowa - Hasta Siempre
Kasia Nova de No Mercy - Forever In A Dream et Run
Sabina Golanowska et Marek Kaliszuk - All I Ask Of You
Chansons diffusées en bande-son
George Michael - Freedom! '90
Republika - Smierć w bikini (Bikini Death) et Simple of Life
Benzi, Matheson - Like that
Compay Segundo - Chan Chan

Jury

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Désistements 
 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition 
  - Senayit Gebreselase, Miss Supranational Éthiopie 2008.
  - Mirely Barzola, Miss Supranational Équateur 2008.
  - Alexandar Hamit, Miss Supranational Irlande 2008.
  - Carmen Rocha, Miss Supranational Mexique 2008.
  - Gantogoo Bayarkhuu, Miss Supranational Mongolie 2008.
  - Zara Mansfield, Miss Supranational Pays de Galles 2008.

Statistiques 
  Europe: 23. (64% du total des candidates)

  Amériques: 8. (22% du total des candidates)

  Asie: 5. (14% du total des candidates)

  Afrique: 0. 

  Océanie: 0.

Notes sur le classement des pays 
  de l'Ukraine grâce au sacre de Oksana Moria.
 La Biélorussie, la Pologne, l'Honduras, l'Angleterre, la Slovaquie, le Brésil, la Grèce, la Taïwan, le Kazakhstan, le Pérou, les Bahamas, la Croatie, la Moldavie et le Viêt Nam réalisent leur premier classement.

Représentations des candidates aux concours internationaux

Notes et références

Liens externes 
 Miss Supranational 2009-2014

2009 en Pologne
Concours de beauté en 2009
2009
Septembre 2009